Ebalia — род морских крабов из семейства Leucosiidae.

Виды 
В роде Ebalia 73 вида:

 Ebalia abdominalis Nobili, 1906
 Ebalia affinis Miers, 1881
 Ebalia agglomus Barnard, 1955
 Ebalia barnardi Stebbing, 1914
 Ebalia bituberculata Miers, 1879
 Ebalia braminae Ihle, 1918
 Ebalia brevimana Campbell, 1971
 Ebalia cariosa (Stimpson, 1860)
 Ebalia clarionensis Rathbun, 1935
 Ebalia conifera Ortmann, 1892
 Ebalia cranchii Leach, 1817
 Ebalia crassipes (Bell, 1885)
 Ebalia cristata Rathbun, 1898
 Ebalia cryptocnemoides Takeda & Miyake, 1972
 Ebalia dentifrons Miers, 1886
 Ebalia deshayesi Lucas, 1846
 Ebalia diadumena Alcock, 1896
 Ebalia dimorphoides Sakai, 1963
 Ebalia discrepans Costa in Hope, 1851
 Ebalia edwardsii Costa, 1838
 Ebalia erosa (A. Milne Edwards, 1873)
 Ebalia fragifera Miers, 1881
 Ebalia glans (Alcock, 1896)
 Ebalia glomus Stebbing, 1921
 Ebalia granulata (Rüppell, 1830)
 Ebalia granulosa H. Milne Edwards, 1837
 Ebalia hancocki Rathbun, 1933
 Ebalia hayamaensis Sakai, 1963
 Ebalia heterochalaza Kemp, 1918
 Ebalia humilis Takeda, 1977
 Ebalia intermedia Miers, 1886
 Ebalia jordani Rathbun, 1906
 Ebalia lacertosa Nobili, 1906
 Ebalia laevis (Bell, 1885)
 Ebalia lambriformis (Bell, 1885)
 Ebalia longimana Ortmann, 1892
 Ebalia longispinosa Ihle, 1918
 Ebalia magdalenensis Rathbun, 1933
 Ebalia maldivensis Borradaile, 1903
 Ebalia nana Ihle, 1918
 Ebalia nobilii Balss, 1916
 Ebalia nudipes Sakai, 1963
 Ebalia nux A. Milne-Edwards, 1883
 Ebalia orientalis Kossmann, 1877
 Ebalia paratuberculosa Türkay, Chen & Zarenkov in Chen & Sun, 2002
 Ebalia philippinensis Chen, 1989
 Ebalia pondoensis Barnard, 1955
 Ebalia postulans Stebbing, 1910
 Ebalia punctulata Sakai, 1983
 Ebalia quadrata A. Milne-Edwards, 1873
 Ebalia quadridentata Gray, 1831
 Ebalia ramsayi (Haswell, 1880)
 Ebalia rhomboidalis Miers, 1879
 Ebalia rotundata (A. Milne-Edwards, 1880)
 Ebalia sakaii Takeda & Miyake, 1972
 Ebalia salamensis Doflein, 1904
 Ebalia scabriuscula Ortmann, 1892
 Ebalia scandens Stebbing, 1910
 Ebalia sculpta Zarenkov, 1990
 Ebalia serenei Chen, 1989
 Ebalia spinifera Miers, 1886
 Ebalia spinosa A. Milne-Edwards, 1873
 Ebalia stellaris Naruse & Ng, 2006
 Ebalia stimpsoni A. Milne-Edwards, 1880
 Ebalia tosaensis Sakai, 1963
 Ebalia tuberculata Miers, 1881
 Ebalia tuberculosa (A. Milne-Edwards, 1873)
 Ebalia tuberosa (Pennant, 1777)
 Ebalia tumefacta (Montagu, 1808)
 Ebalia webberi Komatsu & Takeda, 2007
 Ebalia woodmasoni Alcock, 1896
 Ebalia yokoyai Sakai, 1965
 Ebalia ypsilon (Ortmann, 1895)

Примечания 

Крабы